Mario Innauer (ur. 10 stycznia 1990 w Grazu) – austriacki skoczek narciarski. Reprezentant klubu SV Innsbruck Bergisel, dwukrotny drużynowy złoty medalista mistrzostw świata juniorów. Syn skoczka narciarskiego Toniego Innauera.

Przebieg kariery 
Debiutował w reprezentacji w 2005. W 2006 zajął 7. miejsce na mistrzostwach świata juniorów w Kranju w konkursie indywidualnym, natomiast dwa dni później wraz z Gregorem Schlierenzauerem, Arthurem Pauli i Thomasem Thurnbichlerem zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. Zajął 6. miejsce w letnim Pucharze Kontynentalnym. Po udanym TCS w sezonie 2006/2007 awansował do kadry A. Nie wystąpił jednak w konkursie drużynowym mistrzostw świata. Jego najlepszy wynik w Pucharze Świata to 5. miejsce w Neustadt. W 2010 w Harrachovie ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 164,5 m. W tym samym roku na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten Austriacy w składzie: Innauer, Lukas Müller, Florian Schabereiter i Michael Hayböck zdobyli kolejny złoty medal w drużynie.

W marcu 2011 podczas serii próbnej przed konkursem Pucharu Kontynentalnego w Wiśle zerwał więzadła krzyżowe po upadku na odległości 128,5 m. W następnym sezonie tylko 4-krotnie zajmował miejsca wśród trzydziestu najlepszych w zawodach tej rangi. W sezonie 2012/2013 nie wystąpił w żadnym międzynarodowym konkursie z powodu kolejnej kontuzji.

W maju 2013 ogłosił zakończenie sportowej kariery. Mieszka w Innsbrucku.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2006  Kranj – 7. miejsce
 2007  Tarvisio – 11. miejsce
 2008  Zakopane – 9. miejsce
 2010  Hinterzarten – 10. miejsce
 Drużynowo
 2006  Kranj – złoty medal
 2007  Planica – 11. miejsce
 2010  Hinterzarten – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Grazu